Le terme médulla peut faire référence à :
 une région du rein ;
 une région du thymus ;
 une région du ganglion lymphatique ;
 la médulla, couche interne d’un poil.

Voir aussi 
 Medulla oblongata
 Médullaire
 Moelle